Ilha Grande (Rio de Janeiro), een eiland gelegen voor de kust van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro
 Ilha Grande (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Ilha Grande (Sergipe), een eiland gelegen voor de kust van de Braziliaanse staat Sergipe